Білоног Василь Павлович (* 1945) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Білоног Дмитро Іванович (1995) — український футболіст.
 Білоног Юрій Григорович (1974) — український легкоатлет

Примітки 

Прізвища